Maubuisson, à Carcans, commune de la Gironde
Abbaye de Maubuisson : ancienne abbaye cistercienne fondée en 1236 par Blanche de Castille, située dans la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise. La terre de Maubuisson fut dans la mouvance des Montmorency, et leurs descendants Lévis (cf. Anne de Lévis, petit-fils maternel d'Anne de Montmorency) et Rohan (Anne-Geneviève de Lévis épouse en 1694 Hercule-Mériadec de Rohan, Duc de Rohan-Rohan ) prendront le titre honorifique de princes de Maubuisson.